Tumbas de los Reyes puede referirse a:

Las Tumbas de los Reyes en Pafos (Chipre).
Las Tumbas de los Reyes en Jerusalén Este.
El Valle de los Reyes, necrópolis del antiguo Egipto, fue también conocido como Valle de las Tumbas de los Reyes.